een Franse kaas, zie Mâconnais (kaas)
 een wijnstreek, zie Mâconnais (wijnstreek)
 een voormalige provincie van Frankrijk, zie Mâconnais (voormalige provincie)